Вариация однолистной функции — понятие теории однолистных функций.

Для определения вариации рассмотрим однолистную функцию  комплексного переменного  в некоторой области  плоскости и зависящее от вещественного параметра , где , семейство  функций, также однолистных в  при каждом фиксированном . Составим разность , считая при этом, что .

Тогда вариацией -го порядка, или -й вариацией () однолистной функции  по семейству  называется коэффициент  при  в разложении  по параметру  при условии, что остаточный член
 
имеет порядок малости более высокий, чем , равномерно относительно  или в области , или внутри , или в замыкании . Выбор одного из указанных дополнительных условий обычно предопределяется задачей, в исследовании которой используются вариационные методы, связанные с вариацией однолистной функции.

Впервые вычисления и применения вариаций первого порядка однолистных функций были проведены Ж. Адамаром, а позднее М. А. Лаврентьевым.

Получение вариаций в некотором классе однолистных функций может представлять весьма сложную самостоятельную задачу, что связано с нелинейностью семейств этих функций. Задача решена только для некоторых классов функции в односвязных и многосвязных областях.

Литература

Примечания 

Комплексный анализ